У переліку подано усі колишні населені пункти Алнаського району Удмуртії (Росія), які існували раніше. Всі вони були ліквідовані як знелюденені або ж приєднані до інших населених пунктів.

Перелік колишніх населених пунктів

Примітки

Посилання 
 Історія населених пунктів Азаматовського сільського поселення 

Колишні населені пункти Удмуртії